Scandal Show је први компилацијски албум јапанског рок бенда Скандал. Изашао је 7. марта 2012 под издавачком кућом Epic Records Japan. Чланови бенда су изабрали 15 песама из претходних албума осим песме Scandal no Theme (SCANDALのテーマ) и њеног музичког видеа који се само могу наћи у овом албуму . На Орикон недељним листама је достигао 3. место. Албум је пуштен у продају у 3 верзије.

Списак песама

Референце 

 

Компилације 2012.
Албуми групе Scandal